Il nome Thiago Alves è un comune nome dei paesi di lingua portoghese.
Tra le persone note che portano o hanno portato tale nome figurano:

 Thyago Alves (1984-) – modello e attore brasiliano
 Thiago Alves (1982-) – tennista brasiliano
 Thiago Alves (1983-) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Thiago Alves (1986-) – pallavolista brasiliano